Železniční trať Praha-Smíchov – Rudná u Prahy může být označení dvou různých tratí:

 Trať 122 Železniční trať Praha-Smíchov - Hostivice - Rudná u Prahy (přes Pražský Semmering)
 Trať 173 Železniční trať Praha - Rudná u Prahy - Beroun (Prokopským a Dalejským údolím)